Ел Авилењо има више значења:

 Ел Авилењо (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Авилењо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику